Locust Street Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Locust Street Historic District (Alabama), ID-Nr. 02001065
 Locust Street Historic District (Missouri), ID-Nr. 00001105